KHC Dragons, een Belgische hockeyclub uit Brasschaat
 Dragon (plant) (Artemisia dracunculus)
 Dragon (vuurwapen), waarvan wellicht de dragonder is afgeleid
 M47 Dragon, Amerikaanse draagbare antitankraket
 Dragon Automobile Company, een Amerikaans automerk
 Dungeons & Dragons (televisieserie), een kinderprogramma
 Dragon Data, een Welsh microcomputerfabrikant
 Dragon: The Bruce Lee Story, een Amerikaanse film uit 1993
 Dragon (2006), een film van The Asylum
 Dragon Models Limited, een Hongkongse modelbouwfabrikant
 SpaceX Dragon, een ruimtevaartuigfamilie van SpaceX
 SpaceX Dragon (eerste generatie), een commercieel ruimtevaartuig
 Dragon 2, tweede generatie Dragon-ruimteschepen van SpaceX
 Dragon XL, een toekomstige ruimte-vrachtmodule van SpaceX

Zie ook 
 Draak (Engels: dragon, doorverwijspagina)